Буичешти има више значења:

 Буичешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Буичешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији